Церква святої великомучениці Параскеви — парафія і храм греко-католицької громади Гусятинського деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви в селі Вільхівчик Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
У с. Вільхівчик дерев'яна церква, відповідно до архітектурних записів, була збудована у 1802 році, але, за переказами, існувала ще в 1760 році. Під час першого брусіловського наступу наприкінці серпня 1914 року вона повністю згоріла. Лише у 1929 році греко-католицькій громаді села вдалося відбудувати нову кам'яну церкву.

До 1946 року парафія і храм належали до УГКЦ. У 1946—1968 роках храм не діяв, його закрила державна влада. 3 1968 року у церкві знову відбувалися богослужіння, але парафія і храм були в підпорядкуванні РПЦ.

У 2010 році на церкві встановили новий купол, у 2012—2013 роках храм зовнішньо відреставрували.

У 2012 році церкву відвідав владика Павло (Петро) Хомницький, ЧСВВ, четвертий єпископ Стенфордської єпархії, і з о. Василем Бучинським відслужили Святу Літургію. У червні 1996 року на прохання свого батька Степана, який є виходцем із села Вічьхівчик, владика П. Хомницький подарував для храму Євангеліє, яке й донині там зберігається.

При парафії діють: спільнота «Матері в молитві», братство «Апостольство молитви».

У 2013 році у селі було побудовано фігуру Покровської Матері Божої, яку освятив протосинкел Бучацької єпархії о. Володимир Заболотний. На церковному подвір’ї є капличка Матері Божої та хрести парафіяльного значення.

Парохи 
 о. Ян Шегеревич (1787),
 о. Іван Боярський (1887),
 о. Онуфрій Вергун (1899),
 о. Іван Матковський (1907—1912),
 о. Теодор Рак-Раченко (1922—1946),
 о. Гайдукевич (1950),
 о. Чиж (1956),
 о. Олександр Максимович (1958),
 о. Григорій Галайко (1981—1983),
 о. Михайло Бочан (1983—1986),
 о. Генналій Михаймок (1987—1992),
 о. Стах (Станіслав) Роздеба (1993—2000),
 о. Андрій Кузнях (2000—2011),
 о. Василь Бучинський (з 2011).

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Вільхівчик (Чортківський район)
Церкви святої великомучениці Параскеви